Сен-Жерме́н-де-Монбро́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Монброн. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16323.

Коммуна расположена приблизительно в 390 км к югу от Парижа, в 110 км южнее Пуатье, в 21 км к востоку от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 473 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 303 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 229 были экономически активными, 74 — неактивными (показатель активности — 75,6 %, в 1999 году было 65,0 %). Из 229 активных работали 202 человека (110 мужчин и 92 женщины), безработных было 27 (9 мужчин и 18 женщин). Среди 74 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 30 — пенсионерами, 29 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сен-Жермен (XII век). Исторический памятник с 1965 года
 Дарохранительница (XVII век). Высота — 155 см, длина — 210 см, ширина — 42 см. Исторический памятник с 2003 года
 Могильный памятник (XIII век). Исторический памятник с 1933 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта